Punta Budden – montagna del Massiccio del Gran Paradiso nelle Alpi Graie
 Punta Budden – montagna delle Alpi Pennine